Джункарико () — фракция в итальянской коммуне Гаворрано, провинции Гроссето, в Тоскане.

География 
Деревня Джункарико расположена на вершине холма с видом на долину реки , в . На территорию селения влияют некоторые водные пути, наиболее важными из которых являются Совата-торрент (20 км), а второстепенными являются ров Альборелли (3 км) и ров Молларелло (4 км), которые, однако, в основном затрагивают территории близлежащих деревень  и  соответственно.

Джункарико расположен в восточной части муниципального района и примерно в 15 км от Гаворрано.

История 
Центр был построен в раннем средневековье, почти наверняка в VIII веке. В последующие века его контролировали сначала Альдобрандески, а затем  ветвь семьи .

В течение XIII века город попал под влияние Сиены, хотя он стал частью Сиенской республики только примерно в середине XV века. В середине XVI века Джункарико был включён в Великое герцогство Тосканское после окончательного падения Сиены.

Памятники и достопримечательности

Религиозная архитектура 
  — приходская церковь, имеет остроконечный фасад, построена в 1930 году по средневековой планировке, перестроена в 1960 году. Колокольня восходит к XV веку. Внутри находится картина XVIII века, изображающая Мадонну Розария со святой Екатериной Сиенской и святым Домиником.
  — расположенное недалеко от исторического центра священное здание. Строительство здания завершено в 1892 году на месте церкви братства Сан-Бернардино, построенной в XVI веке, для проведения чудесного деревянного Распятия, которое сделало ораторию популярным святилищем. К сожалению, распятие, наряду с другой мебелью, было украдено.
 Эрмитаж Сант-Ансано () — древний религиозный комплекс XVII века, расположенный недалеко от Джункарико, сегодня представлен в виде руин, среди которых до сих пор узнаваема небольшая церковь с розовым окном на фасаде.
  — культовое здание, уже исчезнувшее.
  — культовое здание, уже исчезнувшее.

Гражданская архитектура 
 Палаццо Преторио, расположенный в историческом центре на площади Пьяцца делла Претура, восходит к 16 веку и размещает штаб-квартиру окружного . В состав здания также входят смежные здания, используемые как тюрьмы и здания суда. Сегодня весь комплекс используется как функция жилья.
 Палаццо Камайори-Пикколомини, расположенное вдоль Рима, с 1470 года считается резиденцией Камайори-Пикколомини. Интересные интерьеры со сводчатыми сводами на лестницах и поперечными сводами на лестничных площадках, некоторые комнаты на верхних этажах украшены настенными росписями. Старый колодец с цистерной все еще присутствует.

Военная архитектура 
 — каменные конструкции, построенные в XI веке, они оставались нетронутыми без изменений на протяжении веков, пока в наше время некоторые обновления не включили конструкции стен в наружные стены других зданий. Сегодня единственным выходом в деревню являются Замковые ворота, которые открываются в круговой арке у основания колокольни соседней .

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 , «Giuncarico», , 1833—1846.

Населённые пункты Тосканы